

Geografia

Ridgewood, Australia Occidentale

Ridgewood, New Jersey
Ridgewood, quartiere di New York